Abu Dhabi Open 2024 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Zayed Sports City i Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater i perioden . - . februar 2024. Det er den anden udgave af Abu Dhabi Open siden den første turnering i 2021, og det er sæsonens tredje turnering i kategorien WTA 500 på WTA Tour 2024. Turneringen afvikles under navnet Mubadala Abu Dhabi Open som følge af et sponsorat fra Mubadala.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg $ ????. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 20 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . januar 2024 (fire uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 24 spillere om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 15 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Abu Dhabi Open 
 WTA - Abu Dhabu 2024

Noter 

2024
WTA Tour 2024